Braas peut faire référence à :

 Braås, une localité de Suède,
  (1942-1995), un botaniste allemand,
  (1987- ), un cycliste néerlandais.